Lena församling kan syfta på:

Lena församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala stift
Lena församling, Skara stift – en församling i Skara stift